McNabb ist der Familienname folgender Personen:

 Brayden McNabb (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Dexter McNabb (* 1969), US-amerikanischer Footballspieler
 Donovan McNabb (* 1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Duncan J. McNabb (* 1952), US-amerikanischer General der United States Air Force
 Juan Conway McNabb (1925–2016), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Chulucanas
 Murray McNabb († 2013), neuseeländischer Musiker und Komponist
 Robert Francis Ross McNabb (1934–1972), australischer Pilzkundler
 Suzanne McNabb, britische Tierärztin

McNabb ist ein Ortsname:
 McNabb (Illinois), Putnam County, Illinois, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Alex McNabb Branch, Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 McNabb Iron Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 MacNabb